Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumskirche bzw. Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumskirche bezeichnet folgende Kirchenbauten:

 Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumskirche (Mokřiny), evangelische Pfarrkirche in Mokřiny, einem Ortsteil von Aš, Tschechien
 Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumskirche, ehemaliger Name der evangelischen  Lutherkirche (Wien), Österreich